Tipsligan 2021 var den 32:a säsongen av Tipsligan och Finlands högsta division i fotboll. Mästerskapsserien respektive nedflyttningsserien var nu tillbaka efter att inte ha spelats föregående säsong på grund av coronapandemin. HJK tog sin 31:a mästerskapstitel genom att spela 1–1 mot Kups i den sista och avgörande matchen.

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Mästerskapsserien

Poängtabell

Resultattabell

Nedflyttningsserien

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel till Tipsligan 2022

Källor
 Officiell hemsida

Referenser

2021 i Finland
Fotbollssäsongen 2021
2021